Hybridflugzeug steht:

 im Allgemeinen für ein Flugzeug mit unterschiedlichen Triebwerkstypen in einer Flugzeugzelle, siehe Flugzeug mit Mischantrieb
 insbesondere in neuerer Zeit speziell für ein Flugzeug mit hybrid-elektrischem Antrieb, siehe Hybridelektroflugzeug